Nova Scotia Men’s Molson Provincial Championship 2011, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Szkocji mężczyzn w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 1 – 6 lutego 2011 w Dartmouth, na lodowisku Dartmouth Curling Club. 

W turnieju finałowym brało udział 16 drużyn, które zostały wyłonione podczas turnieju strefy północnej i południowej oraz turnieju challenge. Z rywalizacji strefowych wyłoniono po 7 drużyn, 2 awansowały z challenge'u. Tytułu mistrzowskiego z Nova Scotia Men’s Molson Provincial Championship 2010 bronił Ian Fitzner-LeBlanc, jego drużyna zajęła 3. miejsce. 

Turniej wygrał Shawn Adams, którego drużyna w finale pokonała 7:5 Steve Ogdena. Zwycięzca wystąpił jako reprezentacja prowincji na Tim Hortons Brier 2011.



Drużyny

Runda A

1 
2 lutego 2011; 9:00Przegrany do 103

2 
2 lutego 2011; 9:00Przegrany do 103

3 
2 lutego 2011; 9:00Przegrany do 101

4 
2 lutego 2011; 9:00Przegrany do 101

5 
2 lutego 2011; 14:00Przegrany do 102

6 
2 lutego 2011; 14:00Przegrany do 102

7 
2 lutego 2011; 14:00Przegrany do 104

8 
2 lutego 2011; 14:00Przegrany do 104

9 
2 lutego 2011; 19:00Przegrany do 105

10 
2 lutego 2011; 19:00Przegrany do 107

11 
3 lutego 2011; 9:00Przegrany do 108

12 
3 lutego 2011; 9:00Przegrany do 106

13 
3 lutego 2011; 14:00Przegrany do 110

14 
3 lutego 2011; 19:00Przegrany do 109

15 
4 lutego 2011; 14:00Przegrany do 113

Runda B

101 
2 lutego 2011; 19:00Przegrany 3 – przegrany 4; pokonany do 201

102 
2 lutego 2011; 19:00Przegrany 5 – przegrany 6; pokonany do 201

103 
3 lutego 2011; 9:00Przegrany 1 – przegrany 2; pokonany do 202

104 
3 lutego 2011; 9:00Przegrany 7 – przegrany 8; pokonany do 202

105 
3 lutego 2011; 14:00Przegrany 9 – wygrany 101; pokonany do 204

106 
3 lutego 2011; 14:00Przegrany 12 – wygrany 102; pokonany do 205

107 
3 lutego 2011; 19:00Przegrany 10 – wygrany 103; pokonany do 204

108 
3 lutego 2011; 19:00Przegrany 11 – wygrany 104; pokonany do 205

109 
4 lutego 2011; 9:00Przegrany 14 – wygrany 105; pokonany do 206

110 
4 lutego 2011; 9:00Przegrany 13 – wygrany 106; pokonany do 206

111 
4 lutego 2011; 14:00Wygrany 107 – wygrany 108; pokonany do 207

112 
4 lutego 2011; 19:00Wygrany 109 – wygrany 110; pokonany do 209

113 
4 lutego 2011; 19:00Przegrany 15 – wygrany 111; pokonany do 208

114 
5 lutego 2011; 9:00Wygrany 112 – wygrany 113; pokonany do 212

Runda C

201 
3 lutego 2011; 14:00Przegrany 101 – przegrany 102

202 
3 lutego 2011; 19:00Przegrany 103 – przegrany 104

203 
4 lutego 2011; 14:00Wygrany 201 – wygrany 203

204 
4 lutego 2011; 9:00Przegrany 105 – przegrany 107

205 
4 lutego 2011; 9:00Przegrany 106 – przegrany 108

206 
4 lutego 2011; 19:00Przegrany 109 – przegrany 110

207 
4 lutego 2011; 19:00Przegrany 111 – wygrany 203

208 
5 lutego 2011; 9:00Przegrany 113 – wygrany 204

209 
5 lutego 2011; 9:00Przegrany 112 – wygrany 205

210 
5 lutego 2011; 9:00Wygrany 206 – wygrany 207

211 
5 lutego 2011; 14:00Wygrany 208 – wygrany 209

212 
5 lutego 2011; 14:00Przegrany 114 – wygrany 210

Runda finałowa

A-B 
5 lutego 2010; 20:00

C1-C2
5 lutego 2010; 20:00

Półfinał 
6 lutego 2010; 9:00

Finał 
6 lutego 2010; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  
 Turniej na stronach Nova Scotia Curling Association 

2011 w curlingu
2011